Паровоз Б:
 Паровоз Б — российский пассажирский паровоз выпускавшийся в 1845—1848 годах для Петербурго-московской железной дороги и модернизированный в 1863—1867 годах с присвоением литеры Б.
 Паровоз Б — российский пассажирский паровоз выпускавшийся в 1907—1914 годах.